Miejscowości w USA:
 Stony River – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Bethel
Gminy w USA:
 Stony River (ang. Stony River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake